Косматос () — фамилия.
 Косматос, Джордж (1941—2005) — американский кинорежиссёр.
 Косматос, Панос (род. 1974) — канадский режиссёр.